La famille d'entrepreneurs et banquiers milanais des Feltrinelli, originaire de Gargano du haut-lac de Garde.
 Antonio Feltrinelli, entrepreneur et artiste à l'origine du prix qui porte son nom.
 Giangiacomo Feltrinelli (Milan,  - ),  éditeur, fondateur des éditions Feltrinelli et militant d'extrême gauche italien.
 Carlo Feltrinelli, né en 1962, fils du précédent, ayant repris la direction de Feltrinelli.
 Inge Feltrinelli (1930-2018), photographe italienne.
 Gruppo Feltrinelli, groupe éditorial italien, comprenant des maisons d'éditions, librairies, restaurants, un site internet, une chaîne de télévision.
 Prix Antonio-Feltrinelli décerné par l'Académie des Lyncéens, à la suite du legs de l'artiste Antonio Feltrinelli membre de cette même famille.